Національний еталон  (англ. national measurement standard) – еталон,  визнаний як основа для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі. Національні еталони завжди є комплексом засобів вимірювальної техніки та допоміжних пристроїв для відтворення одиниці вимірювання. 

Статус національних еталонів  надається (як правило, урядом країни) як первинним еталонам, так і вторинним, якщо відповідний первинний еталон в країні відсутній. Національні еталони вимірювань мають в усіх випадках бути такими, що вважаються найточнішими еталонами вимірювань у країні.

Якщо національні еталони є самі по собі первинними еталонами, які незалежно реалізують узаконені одиниці, вони мають регулярно звірятися з  національними первинними еталонами інших країн. Якщо країна не підтримує первинні еталони в усіх сферах, то національні еталони, які не є первинними еталонами, мають бути простежуваними до реалізації визначення одиниць через первинні еталони, що підтримуються іншою країною. В будь-якому разі національним еталоном в країні має бути такий, який відтворює одиницю вимірювання з найвищою точністю для країни.

Система національних еталонів   

Система національних еталонів створюється для підтримки та розповсюдження узаконених одиниць з метою забезпечення потреб країни. Національні еталони є частиною національної метрологічної інфраструктури забезпечення простежуваності до Міжнародної системи одиниць (SI) та міжнародної сумісності і взаємного визнання. Ці задачі мають бути покладені урядовим рішенням на визначений інститут – національний метрологічний інститут. 

Система національних еталонів вимірювань має включати, якщо необхідно, систему сертифікованих стандартних зразків.

В Україні статус національних еталонам надається  центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності відповідно до критеріїв та в порядку, встановлених Постановою КМУ від 17.06.2015 р. №398. Роботи, пов’язані із створенням, удосконаленням, зберіганням, звіренням, застосуванням національних еталонів здійснюють наукові метрологічні центри, на які в Україні покладені функції національних метрологічних інститутів. Разом з тим, статус національного еталону в Україні відповідно до законодавства може бути наданий і вторинному еталону, який належить іншій організації чи підприємству, якщо зазначений еталон є найточнішим в країні. За станом на січень 2020 року в Україні нараховується 73 національні еталони.

Див. також 
Еталон

Первинний еталон

Вторинний еталон

Джерела 
1. OIML D1.Considerations for a Law on Metrology. 

2.  Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

3. Постанова КМУ від 17.06.2015 р. №398 «Порядок та критерії надання еталонам статусу національних еталонів».

Метрологія
Еталони